Международно летище Халеб () е гражданско летище, разположено в град Халеб, Сирия.

През януари 2013 година летището е затворено заради гражданската война в страната, след като бунтовници на няколко пъти се опитват да ударят граждански самолет, което е можело да доведе до хуманитарна катастрофа.

Статистика 
Статистика за трафика на летището:

Източници

Външни препратки 
 Международно летище Халеб  в сайта на NOAA/NWS

Сгради и съоръжения в Халеб
Транспорт в Халеб
Халеб